Ценагнатиды  — семейство беззубых тероподовых динозавров из группы овирапторозавров, живших во времена мелового периода ( назад) на территории современных Казахстана, Канады, Китая, Монголии, США, Узбекистана. Есть данные о находке в Мексике и Румынии.

Для представителей семейства характерны беззубые клювы, выступающие гребни на поверхности черепа, оперённые крылья, а также наличие хвостовых позвонков, похожих на пигостиль, что указывает на палеобиологию, схожую с современными птицами.

Семейство было названо в 1940 году Раймондом Штернбергом на основе вида Caenagnathus collinsi. В 1998 году высказана гипотеза, что это был младший синоним вида Chirostenotes pergracilis, но последнее не повлияло на действительность названия семейства.

Данная группа сравнительно мало известна по причине отсутствия хорошо сохранившихся скелетов, а также неравномерности географии находок. В настоящее время большинство известных ценагнатид происходит из Северной Америки, в то время как в Азии они более ограничены. Эта закономерность, возможно, отражает изоляцию азиатских ценагнатид другими группами овирапторозавров. Новые открытия, сделанные в последние годы, существенно расширили знания о ценагнатидах, особенно с точки зрения их анатомии, экологии и таксономии. В то же время многое остается нерешённым, в частности строение задних конечностей, палеогеографическое распределение и особенно таксономия семейства.

Систематика 
Кладограмма, иллюстрирующая взаимоотношения в семействе, составлена при филогенетическом анализе рода Anzu в 2014 году:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2020 года в семейство включают 16 вымерших родов:

 Роды incertae sedis
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Caenagnathinae

Примечания 

 
†